Балапан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Балапан — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Балапан — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Балапан — детский телеканал «Балапан».

Россия 
 Балапан — деревня в Зилаирском районе Башкортостана.